Jan Raszka ist der Name folgender Personen:

* Jan Raszka (Bildhauer) (1871–1945), polnischer Bildhauer und Maler
 Jan Raszka (Nordischer Kombinierer) (1928–2007), polnischer Nordischer Kombinierer